Celebration:

 «Celebration» — песня американской соул-группы Kool & the Gang.
 «Celebration» — песня швейцарской группы Krokus из альбома Hardware.
 «Celebration» — песня американского рэпера Tyga из альбома Careless World: Rise of the Last King.
 «Celebration» — часть музыкального произведения Пола Маккартни из альбома Standing Stone.
 Celebration — альбом шотландской группы Simple Minds.
 Celebration — альбом африканского музыканта Бхеки Мселеку.
 Celebration — альбом британского виолончелиста Джулиана Ллойда Уэббера.
 Celebration — альбом швейцарского музыканта DJ BoBo.
 Celebration — сборник лучших песен американской певицы Мадонна.
 «Celebration» — песня из одноимённого альбома певицы.
 Celebration — альбом британской рок-группы Uriah Heep.
 Celebration — американская соул-группа.
 Celebration — дебютный альбом группы.
 Celebration (альбом Smokie) — альбом английской группы Smokie.
 «A Celebration» — песня американской группы U2.
 «Celebration Day» — песня британской хард-рок-группы Led Zeppelin из альбома Led Zeppelin III.

См. также 
 Селебрейшн — местность расположенная в округе Оцеола (штат Флорида, США).